Osoby o tym nazwisku:
 Aziz Sydykow – kirgiski piłkarz
 Rusłan Sydykow – kirgiski piłkarz